— аниме-сериал, созданный студией J.C.Staff, режиссёр Синго Канэко, автор оригинала Рё Накахара. Впервые транслировался по каналу NHK с 6 апреля 1998 года по 28 января 1999 года. Всего было выпущено 28 серий. Сериал транслировался как часть детской и образовательной программы Tensai Terebikun MAX.

Сюжет 
Такаси очень любит читать книги со сказками, особенно обожает «Алису в Стране чудес». Однажды он покупает подержанную книгу. Когда Такаси открывает её, то внезапно из книги появляется божество математики — «М-1» и рассказывает, что некая Алиса была похищена. Главный герой вместе со своими друзьями одноклассниками отправляется страну чудес, чтобы спасти Алису. Там ему предстоит пройти опасные и увлекательные приключения и естественно найти новых друзей.

Список персонажей 

 Сэйю — Мотоко Кумаи
 Ученик старших классов и главный герой сериала. Обожает сказку Алиса в Стране чудес. Отправился по просьбе М-1 в Страну чудес. Такаси не очень сильный, но зато у него храброе и доброе сердце.

 Сэйю — Аяко Сирайси
 Соседка и одноклассница Такаси, нечаянно узнаёт, что Такаси отправляется в страну чудес, и отправляется за ним. Очень вредная и импульсивная, но сильно беспокоится за Такаси, потому что он часто рискует.

 Сэйю — Кёсэй Цукуи
 Лучший друг Такаси, обожает девушек. Он долгое время помогал Такаси решать задачи по математике, когда тот просил его о помощи. Он последовал за главным героем в страну чудес, в отличие от Такаси у Тосио нет особых физических навыков, и он часто находится в уязвимом положении.

 Сэйю — Харуна Икэдзава
 Знакомая Такаси. Когда она злится, то начинает грубо говорить. Несмотря на это, она очень умная и находит решения во всех проблемах. Она также следует за Такаси в страну чудес.

M-1
 Сэйю — Дзюмпэй Такигути
 Божество математики, он попросил Такаси спасти Алису. Он появляется в мире чудес 3 раза, чтобы помочь главным героям, но его магия иногда не срабатывает.

 Сэйю — Томохиро Нисимура
 Намэкудзи-нэко необычное существо, которое похоже на кошку. Но его тело похоже на тело слизняка. Он следует за Такаси и выполняет роль гида. Но в сложные и опасные ситуации всегда убегает.

 Сэйю — Хидэюки Умэдзу
 Нисимура-кун необычное существо, имеет женский голос. Точно не известно, является ли он другом Такаси, или нет. Так как он может давать хорошие и плохие советы.

 Сёно — одноклассник Такаси. У него нет друзей. Становится одержимым дьяволом и похищает Алису. Он жирный, но когда становится красивым будучи одержимым дьяволом.

Примечания

Ссылки 
 
 Alice SOS на сайте allcinema 

Произведения по мотивам «Алисы в Стране чудес»
J.C. Staff